Натуральне число 1167
 1167 рік до нашої ери
 1167 рік нашої ери